Miejscowości w USA:
 Myrtle Grove – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Escambia
 Myrtle Grove – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie New Hanover